AXV peut faire référence à :
  ;
 VT-AXV, l’avion impliqué dans l’accident du vol 812 Air India Express ;
 , un véhicule concept de Toyota.